Pedro Cruz puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Pedro Nolasco Cruz Vergara (1857-1939),  crítico literario, escritor y político chileno
 Pedro Cruz Villalón (1946), es un jurista español.